7Q steht für:
 Sieben Elementare Qualitätstechniken
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Malawi
 Handschriften vom Toten Meer, siehe Liste der Bibelhandschriften vom Toten Meer
 PAWA Dominicana (IATA-Code), dominikanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Q7

7q